NGC 3233 (другие обозначения — ESO 568-1, MCG -4-25-4, AM 1019-220, IRAS10195-2200, PGC 30336) — спиральная галактика в созвездии Гидры. Открыта Ормондом Стоуном в 1886 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Галактика NGC 3233 входит в состав группы галактик . Помимо NGC 3233 в группу также входят NGC 3240 и ESO 567-51.

Примечания 

 

3233
Гидра (созвездие)